Die Football League Third Division 1993/94 war die zweite Saison der Football League Third Division als nur noch vierthöchste englische Fußballliga und 36. Viertligaspielzeit insgesamt.  

Die drei bestplatzierten Vereine Shrewsbury Town, Chester City und Crewe Alexandra stiegen direkt in die Football League Second Division auf. Die Vereine auf den Plätzen vier bis sieben spielten im Play-off-Modus den vierten Aufsteiger aus. Hierbei setzte sich Aufsteiger Wycombe Wanderers durch.

Northampton Town konnte als Tabellenletzter die Liga halten, da der Meister der Football Conference, Kidderminster Harriers, die Anforderungen in Bezug auf die Stadionkapazität nicht erfüllte und somit deren Aufstieg verweigert wurde.


Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geschossene Tore – 3. Gegentore

Play-off-Runde

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1993/94
Fußballsaison 1993/94